Brabham est un nom de famille, notamment porté par plusieurs pilotes automobiles, dont Jack Brabham qui a donné son nom à une écurie de Formule 1.

Personnalités 

 Jack Brabham (1926–2014), pilote, champion du monde de Formule 1, fondateur de Brabham Racing Organisation.
 Geoff Brabham (né en 1952), pilote automobile en CanAm et en Endurance, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1993 ;
 Matthew Brabham (né en 1994), pilote automobile, fils de Geoff.
 Gary Brabham (né en 1961), pilote automobile en Formule 1, en CART et en IMSA ;
 David Brabham (né en 1965), pilote automobile en Formule 1 et en Sport-prototypes, vainqueur des 24 Heures du Mans en 2009 ;
 Sam Brabham (né en 1994), pilote automobile, fils de David.

Automobiles 
 Brabham Racing Organisation est une écurie de Formule 1 fondée par Jack Brabham.
 Les Brabham sont des voitures de compétition : Brabham BT3, Brabham BT7, BT11, BT19,  BT20, BT22, BT24, BT26, BT26A, BT33, BT34, BT37, BT42, BT44, BT44B, BT45, BT45B, BT45C, BT46A, BT46B,BT48,  BT49, BT49C, BT4PD, BT50, BT52, BT52B, BT53, BT54, BT55, BT56, BT58, BT59, BT59Y, BT60Y, BT60B.
Brabham Automotive, constructeur automobile fondé en 2018 par David Brabham.

Autres noms dérivés 
 Coupe Brabham, ou Coupe Henry Brabham, trophée américain en hockey sur glace.